Párbaj (lat. duellum), két személynek a társadalom normái szerint elfogadott és szigorúan szabályozott összecsapása
Párbaj (1960), Macskássy Gyula rövidfilmje
Párbaj (1972), Steven Spielberg filmje
A párbaj, A. P. Csehov kisregénye
A párbaj, A. I. Kuprin regénye